«Свобода» — правая партия Армении.
 «Свобода» — правая партия Германии.
 «Свобода» — националистическая партия современной Украины.
 Демократическая партия «Эрк/Свобода» — политическая партия в Узбекистане.